Бресница може бити:
 Бресница (Коцељева), насеље у општини Коцељева, Република Србија
 Бресница (Чачак), насеље у општини Чачак, Република Србија
 Бресница (Босилеград), насеље у општини Босилеград, Пчињски управни округ, Република Србија
 Бресница (Врање), насеље града Врања, Пчињски управни округ, Република Србија
 Бресница (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Бресница (Плетерница), насеље града Плетернице, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска